«Кронон»  — белорусский гандбольный клуб из Гродно. Создан  1 января 2002 года.

C 2016 года главным тренером команды работает Игорь Сидько, сменивший на данном посту Дмитрия Тихона.

Достижения
Наивысшее достижение в чемпионатах страны 3-е место в сезоне 2018-2019. В Кубке Белоруссии — бронзовые медали в 2017 году. Воспитанником клуба является линейный французского клуба «Сен-Рафаэль» и сборной Белоруссии Артём Королёк.

Состав команды в сезоне 2017/18Состав команды  на официальном сайте

Тренерский штаб 
 Главный тренер — Игорь Анатольевич Сидько  (1982)
Старший тренер — Иван Мечиславович Санько  (1986)
Тренер-врач — Жанна Арсеньевна Карпович  (1964)

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт гандбольных команд «Городничанка» и «Кронон»
  Здесь свои интриги

Гандбольные клубы Белоруссии